Fehér-hegy, egy pilisborosjenői hegy.
 Fehér-hegy, egy pilisvörösvári és piliscsabai hegy.
 Fehér-hegy (csehül Bílá hora) a fehérhegyi csatáról nevezetes Prága környéki hegy